Винокуров, Александр Иванович:
 Винокуров, Александр Иванович (род. 1970) — предприниматель.
 Винокуров, Александр Иванович (1928—2004) — советский и российский энергетик.